Antoni Chełmiński (1905–1933) – oficer Wojska Polskiego, pilot
 Antoni Chełmiński (1863–1905) – numizmatyk